Storängen kan syfta på:

 Storängen – ett villaområde i centrala Nacka
 Storängens station – en järnvägsstation på Saltsjöbanan i Storängen
 Storängen, Karlskoga – en stadsdel i södra Karlskoga
 Storängen, Åland – en stadsdel i Mariehamn
 Storängens naturreservat – ett naturreservat i Norrtälje kommun